Ángel Núñez Fernández (n. 1973) – cestista cubano
 Ángel Núñez (n. 1992) – cestista statunitense con cittadinanza dominicana